La stagione 1997 della Formula Nippon fu disputata in 10 gare. Vi presero parte 17 differenti team, 37 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 2 differenti motoristi. In ogni gara per determinare la pole position era prevista una sessione speciale, alla quale prendevano parte solo i migliori 6 delle qualifiche.

Al termine della serie di competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota spagnolo Pedro de la Rosa alla guida di una monoposto dotata di telaio Lola e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti 

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi 

R9=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte S=abbandona dopo la prima partenza NQ=non qualificato DIS=squalificato NT=nessun tempo nelle qualifiche

2(3)=parte dalla posizione 2, dopo aver fatto segnare il secondo miglior tempo nella sessione speciale - (3) dopo essere giunto originariamente terzo nelle qualifiche.

Note

Collegamenti esterni

 02
Nippon